Tamaixouka (municipi agrícola), situat al raion de Brest (Bielorússia)
 Riu Tamaixouka, curs fluvial del raion de Kapil (Bielorússia), afluent del riu Maja